Bucking Broncho – amerykański film niemy z 1894 w reżyserii Williama K.L. Dicksona.
 Bucking Broncho – amerykański film niemy z 1910 w reżyserii Miltona Fahrneya

Zobacz też:
 A Bucking Broncho – amerykański niemy film dokumentalny z 1898